

Toponyme 
 Falcone, une ville de Sicile en Italie.

Patronyme 

 Achille Falcone (vers 1570-1600), un compositeur italien.
 Aniello Falcone (1607-1656), peintre baroque italien de l'école napolitaine.
 Edoardo Falcone (1968-), un réalisateur et scénariste italien.
 Giovanni Falcone (1939-1992), un juge italien assassiné par la mafia.
 Giulio Falcone (1974-), un footballeur italien.
 Jean-Marc Falcone (né en 1953), un haut fonctionnaire français.
 Lucantonio Falcone, connu en religion sous le nom de Ange d'Acri (1669-1739), religieux catholique italien considéré comme bienheureux par l'Église catholique.
 Pierre Falcone (né en 1954), un homme d'affaires français.

Personnages de fiction 
 Mateo Falcone est le personnage éponyme de la nouvelle de Prosper Mérimée
 La Famille Falcone, des personnages de comics adversaires de Batman.
 Don Carlo Falcone, parrain de la famille mafieuse Falcone dans le jeu vidéo Mafia II

Autres usages 
 L'affaire Falcone du nom de Pierre Falcone, impliqué dans des ventes d'armes en Angola
 Giovanni Falcone, film biographique de Giuseppe Ferrara sur le juge, sorti en 1993
 L'astéroïde (60183) Falcone nommé d'après le magistrat

Voir aussi 
 Falcon

Patronyme italien